Korpiniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpiniemi (ö, lat 64,13, long 29,28), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Korpiniemi (ö, lat 64,84, long 29,03), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar